Dragomérfalva, Máramaros megye
 Dragomirest, Temes megye
 Dragomireşti, Dâmbovița megye